

Codici 
 ROB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Roberts Field International di Monrovia (Liberia)
 rob – codice ISO 639-3 della lingua tae'

Altro 
Rob  – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2012
 R.O.B. (Robotic Operating Buddy) – accessorio del Nintendo Entertainment System
 Rob – nome inglese diminutivo di Robert

Altri progetti